Pereira bezeichnet:
 Pereira (Familienname), Personen dieses Namens

Pereira (port. „Birnbaum“) ist der Name folgender Orte und Gemeinden:

 Pereira (Kolumbien) in Kolumbien
 Pereira (Barcelos), Gemeinde im Concelho de Barcelos, Portugal
 Pereira (Mirandela), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Mirandela, Portugal
 Pereira (Montemor-o-Velho), Gemeinde im Concelho de Montemor-o-Velho, Portugal
 Pereiras-Gare in Portugal
 Pereira (Chantada), Parroquia in Galicien, Spanien
 Pereira (El Pino), Parroquia in Galicien, Spanien

Familie
 Freiherren von Pereira-Arnstein, Wiener Bankiersfamilie, Adel seit 1812

Siehe auch:
 Erklärt Pereira, Roman von Antonio Tabucchi
 Villa Pereira in der niederösterreichischen Ortschaft Wördern
 Pereyra
 Perera
 Pereiro